Niemcy:
 Gminy
 Westheim – gmina w Bawarii, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Westheim (Pfalz) – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Germersheim
 Dzielnice
 Westheim – w gminie Biebelried
 Westheim – w gminie Illesheim
 Westheim – w gminie Neusäß
 Westheim – w gminie Hammelburg
 Westheim – w gminie Knetzgau
 Westheim – w gminie Marsberg
 Westheim – w gminie Rosengarten

Osoby:
 Mariana Frenk-Westheim (1898-2004), hiszpańsko-meksykańska prozaiczka
 Paul Westheim (1886-1963), niemiecko-meksykański krytyk i pisarz